|}
Die Bahnstrecke Tapa–Tartu ist eine estnische Bahnstrecke. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm, hat eine Länge von 112,5 km und ist nicht elektrifiziert. Eigentümer der Strecke ist Eesti Raudtee und Betreiber der Strecke ist Elron.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1876 eröffnet.

Betrieb heute 
Es verkehren acht Zugpaare durchgehend von Tallinn über Tapa nach Tartu. Vier Züge davon sind Expresszüge, welche unterwegs nur in Tallinn-Ülemiste, Tapa, Tamsalu und Jõgeva halten. Drei der Expresszüge verkehren über Tartu hinaus bis nach Valga. Die weiteren vier Zugpaare halten zwischen Aegviidu und Tartu an allen Stationen, zwischen Tallinn und Aegviidu jedoch nur in Kitseküla, Tallinn–Ülemiste und Kehra. Die anderen Stationen zwischen Tallinn und Aegviidu können durch zeitnahes Umsteigen in Aegviidu erreicht werden. Ebenso besteht in Tapa zeitnaher Anschluss an die Elron-Züge Tallinn–Narva. Zwischen Jõgeva und Tartu verkehrt werktäglich ein zusätzliches Zugpaar am Nachmittag, sowie ein morgendlicher Pendlerzug von Jõgeva nach Tartu.

Galerie

Weblinks 
 aktueller Fahrplan auf elron.ee (PDF; 807 kB)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Estland
Kreis Lääne-Viru
Kreis Jõgeva
Kreis Tartu